Акжолский сельский округ:
 Акжолский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Акжолский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.